«Наде́жда» — российский драматический сериал видеосервиса START.

Премьера пилотных серий состоялась в 2019 году в рамках 41-ого Московского международного кинофестиваля.

О старте съёмок первого сезона было объявлено 21 октября 2019 года. Премьера трейлера состоялась 7 апреля 2020 года. Показ первого сезона начался 18 июня 2020 года на видеосервисе START. Закрытая онлайн-премьера для журналистов состоялась 15 июня 2020 года.

Сюжет 
Конец 90-х. Юная Надя мстит за своих родителей, расстреливая в кафе бандитов, которые их убили. Девушку приговаривают к 18 годам тюрьмы. Так она попадает в поле зрения Синдиката. Юной заключённой предлагают сделку: либо она работает на Синдикат, получив новую личность, либо остаётся в тюрьме почти на 20 лет. Девушка соглашается стать наёмным убийцей, а её тренером и наставником становится Лев.

Спустя 18 лет Надежда работает на Синдикат и ведет двойную жизнь. Её муж Миша и дочь Оля не знают о «тёмной стороне» Надежды, они думают, что она стюардесса в бизнес-авиации. Надежде все сложнее вести двойную жизнь, совмещая в себе две личности: безжалостного киллера и обычную женщину, жену и мать, которая любит своих близких. Она уверена, что «отсидела» свой срок и просит Льва отпустить её, ведь она исполнила свой договор. Однако Лев не отпускает киллера, потому что уйти из Синдиката невозможно. Если она попытается сбежать, Синдикат уничтожит не только её, но и её семью.

Актёры и персонажи

В главных ролях 
 Надежда — Виктория Исакова
 Надежда в юности — Вероника Корниенко
 Лев, «куратор» Надежды — Александр Кузьмин

В ролях 
 Миша, муж Надежды — Алексей Морозов
 Миша в юности — Алексей Мотов
 Яков Михайлович Этт, психолог — Алексей Гуськов
 Оля, дочь Надежды — Ася Громова
 Лёша, парень Оли — Тимофей Кресло
 Люба, киллер — Юлия Мельникова
 Борис, банкир — Алексей Гришин
 Полина Эдуардовна, психолог — Юлия Ауг

 Это второй для Виктории Исаковой и режиссёра Елены Хазановой совместный проект, причем в первом — фильме «Один вдох» — героиню Исаковой в молодости играла та же актриса, что и в «Надежде» — Вероника Корниенко.
 Большую часть трюков для «Надежды» Виктория Исакова исполняла сама.
 Съёмки сериала проходили в Москве и в городе Красногорск. Дом, где проживала Надежда вместе с семьёй, находится в ЖК «Изумрудные холмы» по адресу: бульвар Космонавтов, д. 1. Там же неподалёку находится надземный переход, где Надежда сломала руку Михаилу. Одной из локаций стал исторический корпус Первой Градской больницы.

Примечания 

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2020 году
Драматические телесериалы России
Сериалы видеосервиса START
Телесериалы на русском языке